Сала́т:

 Салат () — род растений семейства Астровые, в первую очередь его типовой вид .
 Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.
 Салат — река в Каргасокском районе Томской области.
 Салат — субдиалект центральнокаталанского диалекта каталанского языка.
 Салат или намаз — каноническая молитва, один из пяти столпов ислама.

См. также 
 Салаты — литовского местечко, современный Салочай на реке Муше, в 65 км к югу от Елгавы, где произошло сражение при Салатах в марте 1703 года.